Водопой — многозначный термин.

Биология 
 Водопой — поение животных..

Населённые пункты 
 Водопой — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Водопой — село в Валковском районе Харьковской области Украины.

Примечания